Комсомо́льское — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Комсомольское — село в Глубоковском районе Восточно-Казахстанской области, в 2015 г. включено в состав г. Усть-Каменогорск.
 Комсомольское — село в Таскалинском районе Западно-Казахстанской области.
 Комсомольское — село в Осакаровском районе Карагандинской области.
 Комсомольское — село в Карасуском районе Костанайской области.
 Комсомольское — село в Сарыкольском районе Костанайской области.
 Комсомольское — село в Тайыншинском районе Северо-Казахстанской области.
 Комсомольское — село в Тимирязевском районе Северо-Казахстанской области.
 Комсомольское — до 2020 г. название села Темирбека Жургенова  в Айтекебийском районе Актюбинской области.
 Комсомольское — прежнее название села Жалтырколь Житикаринского района Костанайской области, упразднено в 2017 г.
 Комсомольское — прежнее название села Кызылжарма Кызылординской горадминистрации Кызылординской области.
 Комсомольское — до 1999 г. название села Узынколь Жамбылского района Северо-Казахстанской области.
 Комсомольское — до 2000 г. название села Аккудык Уалихановского района Северо-Казахстанской области.
 Комсомольское — прежнее название села Узыната Шардарьинского района Южно-Казахстанской области.

Киргизия 
 Комсомольское — прежнее название села Кытай Джети-Огузского района Иссык-Кульской области.

Россия 
 Комсомольское — село в Еравнинском районе Бурятии.
 Комсомольское — посёлок в Ольховатском районе Воронежской области.
 Комсомольское — посёлок в Эртильском районе Воронежской области.
 Комсомольское — село в Кизилюртовском районе Дагестана.
 Комсомольское — село в Чернышевском районе Забайкальского края.
 Комсомольское — село в Прохладненском районе Кабардино-Балкарии.
 Комсомольское — посёлок в Выборгском районе Ленинградской области.
 Комсомольское — деревня в Шербакульском районе Омской области.
 Комсомольское — посёлок в Аркадакском районе Саратовской области.
 Комсомольское — село в Балаковском районе Саратовской области.
 Комсомольское — село в Краснокутском районе Саратовской области.
 Комсомольское — бывшее село в Фёдоровском районе Саратовской области.
 Комсомольское — село в Кировском районе Северной Осетии.
 Комсомольское — село в Верхнеуральском районе Челябинской области.
 Комсомольское — село в Гудермесском районе Чечни.
 Комсомольское — село в Комсомольском районе Чувашии.
 Комсомольское — до 2014 года название посёлка 3-го отделения племсовхоза «Победа Октября» Панинского района Воронежской области.
 Комсомольское — с 1944 по 1957 год название села Кёнделен в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии.
Комсомольское — с 1944 по 2021 год название села Бердыкель в городском округе город Аргун Чечни.
 Комсомольское — прежнее название села Гой-Чу в Урус-Мартановском районе Чечни.

Крым 
 спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Комсомольское — посёлок городского типа в городском округе Симферополь/Симферопольском городском совете.
 Комсомольское — село в Джанкойском районе.
 Комсомольское — исчезнувшее село в Сакском районе.
 Комсомольское — посёлок в городском округе Ялта, включённый в состав Виноградного

Украина 

Винницкая область
 Комсомольское — до 2016 года название села Махновка Казатинского района.

Днепропетровская область
 Комсомольское — до 2016 года название села Цевки, Пятихатский район
 Комсомольское — до 2016 года название села Солонцы Юрьевского района.

Донецкая область
 Комсомольское — город, Старобешевский район

Житомирская область
 Комсомольское — до 2016 г. название села Покровское Олевского района.

Запорожская область
 Комсомольское — до 2016 г. название села Гуляйпольское Гуляйпольского района.
 Комсомольское — до 2016 г. название села Степовое Токмакского района.

Кировоградская область
 Комсомольское — до 2016 г. название посёлка Заповедное в Маловисковском районе.

Николаевская область
 Комсомольское — до 2016 название села Благодатное Витовского района.
 Комсомольское — до 2016 название села Благодаровка Николаевского района.

Полтавская область
 Комсомольское — до 2016 года название села Пирки Зеньковского района.
 Комсомольское — до 2016 года название села Потоцковщина Лохвицкого района.

Тернопольская область
Комсомольское — с 1964 до 1990 года название села Гадинковцы Гусятинского района.

Харьковская область
 Комсомольское — до 2016 года название посёлка Сонино Великобурлукского района.
 Комсомольское — до 2016 название посёлка городского типа Слобожанское Змиёвского района.
 Комсомольское — до 2016 название посёлка Бузовая Краснокутского района.
 Комсомольское — до 2016 название посёлка Миролюбовка Лозовского района.
 Комсомольское — до 2016 название села Новопросянское Нововодолажского района.
 Комсомольское — до 2016 года название посёлка Тройчатое Первомайского района.

Херсонская область
 Комсомольское — до 2016 года название посёлка Донцово Нижнесерогозского района.
 Комсомольское — до 2016 года название посёлка Петропавловка Скадовского района.

Черниговская область
 Комсомольское — до 2016 г. название посёлка Должик Корюковского района.

Озёра 
 Комсомольское — озеро в Ленинградской области
 Комсомольское (Пионерское) — озеро в Нижегородской области
 Комсомольское — озеро в Нижневартовске (ХМАО)

См. также 
 Комсомольское городское поселение
 Комсомольское озеро
 Комсомольское сельское поселение

 Комсомол
 Комсомолец
 Комсомолка
 Комсомольск
 Комсомольская
 Комсомольский